Septímio Severo — imperador romano
 Severo (irmão de Valério Piniano) — nobre romano do século IV
Severo (mestre da cavalaria) — oficial romano do século IV
Severo de Antioquia — patriarca de Antioquia
Valério Severo — imperador romano
Valério Severo (prefeito urbano) — oficial romano do século IV

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história